Шифельба́йн ( /  от ,  «изогнутый, кривой» +  «нога, ножка, кость») — имя собственное: фамильное и топоним. Изменчивой женской формы слова не существует.

Фамилия 
 Шифельбайны () — фамилия прусско-немецкого происхождения.

Двойная фамилия 
 Хассо фон Ведель-Шифельбайн — войт-бейливик и судебный пристав Ноймарка.
 Ганс фон Ведель-Шифельбайн — войт-бейливик и судебный пристав Ноймарка.

Топоним 
  () — прусский район до 1816 года принадлежал маркграфству Бранденбург, а затем — Померании.
 Шифельбайн — историческое немецкое наименование города Свидвин.

Варианты 
Изменчивость в вариантах начертания: Schivelbein, Schievelbein, Schiefelbein, Schibelbein и т. д.

 Шифельбаин
 Шифельбайн
 Шифельбейн
 Шибельбайн

Примечания